

События 
 2 января — в Гватемале введена единая система начального образования.
 20 января — между Республикой Гаити и Доминиканской республикой подписан договор о дружбе.
 1 марта — в Венгрии партия Ференца Деака и партия Левого центра Калмана Тисы объединились в Либеральную партию Венгрии или Партию 1867 года, которая стала правящей.

 25 апреля — в Санкт-Петербурге был подписан русско-японский договор о передаче Российской Империи Южного Сахалина в обмен на восемнадцать островов Курильской гряды. Тем самым, Сахалин целиком отходил России, а Курильские острова – Японии.
 23 — 26 мая — основание Социалистической рабочей партии Германии на съезде в Готе. (В 1890 году партия переименована в Социал-демократическую партию Германии).
 1 июля — в Гватемале принят закон о высшем образовании, создан Университет Гватемалы.
 5 июля  — близ Невесине началось антитурецкое Боснийско-герцеговинское восстание, продолжавшееся до 1878 года, когда Герцеговина перешла под контроль Австро-Венгрии.
 6 августа — в Кито группа студентов убила диктатора Эквадора Габриэля Гарсиа Морено, установившего в стране жёсткие католические порядки.
 20 сентября — инцидент у острова Канхвадо. Усиление разногласий между Японией и Чосонской Кореей, за спиной которой стояла империя Цин.
 Дипломатический кризис между Францией и Германией, разрешившийся благодаря вмешательству Российской империи.
 В России появилась игра крокет и стала одной из самых популярных игр в высшем обществе XIX века.
 24 декабря — в России на Одесской железной дороге произошла Тилигульская катастрофа.

Наука

Музыка

Театр

Литература

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1875 году

 14 января — Альберт Швейцер, немецкий теолог и врач, лауреат Нобелевской премии мира (ум. 1965).
 2 февраля — Фриц Крейслер, австрийский скрипач и композитор (ум. 1962).
 11 февраля — Василий Иванович Качалов, русский и советский актёр (ум. 1948).
21 февраля — Кальман Жанна Луиза, Старейшая жительница земли (на 2018 г.). Умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.
 24 февраля
 Альфред Агаш, французский архитектор-градостроитель, социолог, автор генеральных планов Рио-де-Жанейро, ряда других бразильских городов, Канберры (ум. 1959).
 Константин Хирль, один из крупнейших деятелей нацистской Германии (ум. 1955).
 Мадазимов Рахмонберди, организатор театрального движения Кыргызстана, первый основатель, директор, художественный руководитель и главный режиссёр Ошского узбекского драмтеатра имени Бабура (ум. 1933).
 26 марта — Ли Сын Ман, первый президент Южной Кореи (ум. 1965)
 8 апреля — Альберт I, король Бельгии в 1909—1934 годах (ум. 1934)
 18 апреля — Абд-ру-шин (Оскар Эрнст Бернхардт), немецкий писатель и философ, автор произведения «В Свете Истины. Послание Граля» («Im Lichte der Wahrheit. Gralsbotschaft») (ум. 1941).
 6 июня — Томас Манн, немецкий писатель (ум. 1955).
 26 июля — Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, психолог, философ, основатель аналитической психологии (ум. 1961).
 14 августа — Мстислав Валерианович Добужинский, русский художник (ум. 1957.
 1 сентября — Эдгар Райс Берроуз, американский писатель, автор романов о Тарзане (ум. 1950).
 22 сентября — Микалоюс Константинас Чюрлёнис, литовский художник и композитор (ум. 1911).
 12 октября — Алистер Эдвард Кроули, английский поэт, писатель и оккультист, основатель учения Телема (ум. 1947).
 23 октября — Гилберт Льюис, выдающийся американский физикохимик (ум. 1946).
 19 ноября — Михаил Иванович Калинин, советский государственный и партийный деятель (ум. 1946).
 24 ноября — Нобуюки Абэ, премьер-министр Японии в 1939—1940 годах (ум. 1953)
 4 декабря — Райнер Мария Рильке, немецкий поэт (ум. 1926).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1875 году

 4 февраля — Михаил Николаевич Лонгинов, известный русский писатель, поэт, мемуарист, библиограф, историк литературы, видный государственный деятель.
 22 февраля — Жан Батист Камиль Коро, французский художник (род. 1796).
 30 марта — Павел Петрович Иков, русский художник: мастер исторической и портретной живописи (род. 1828).
 8 мая — Баронесса Варвара Шлиппенбах (в монашестве Филарета) — игуменья  
 29 мая — Мотеюс Валанчюс, литовский писатель и церковный деятель (род. 1801).
 13 июня — Гейнрих Луи д’Арре, немецкий астроном, один из открывателей планеты Нептун.
 4 августа — Ханс Кристиан Андерсен, датский писатель (род. 1805).
 28 августа — Василий Степанович Курочкин, поэт, переводчик, сатирик (род. 1831).
 10 октября — Алексей Константинович Толстой, граф, русский поэт (род. 1817).
 29 ноября — Иван Алексеевич Куратов, основоположник коми литературы, лингвист, переводчик, коми поэт, (род. 1839).
 20 декабря — Михаил Петрович Погодин, русский историк и писатель (род. 1800).

См. также

Примечания